Feldkirchen peut faire référence aux lieux suivants :

en Autriche :
Feldkirchen in Kärnten, en Carinthie
Feldkirchen bei Mattighofen 
Feldkirchen an der Donau 
Feldkirchen bei Graz  
District de Feldkirchen, le district comprenant Feldkirchen in Kärnten

en Allemagne :
Feldkirchen, dans l'arrondissement de Munich, en Haute-Bavière
Feldkirchen, dans l'arrondissement de Straubing-Bogen, en Basse-Bavière
Feldkirchen-Westerham, dans l'arrondissement de Rosenheim, en Haute-Bavière

Voir aussi